Deze pagina bevat een lijst van Israëlische ministers van Defensie.

Ministers van Defensie van Israël (1948–heden)

Zie ook 
 Israëlische defensieleger
 Krijgswezen van Israël

 
Defensie
Israëlische